Covide kan staan voor
Covide (plaats); een plaats in de Portugese gemeente Terras de Bouro, district Braga
Covide (software); een open source, webgebaseerd CRM-product